Michael McKay
 Michael McKay (1964) jamaicai kerékpárversenyző, olimpikon
 Michael McKay (1965) ausztrál kosárlabdázó, olimpikon

Mike McKay
 Mike McKay (1964) olimpiai és világbajnok ausztrál evezős